Chochlowa ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Sergejewna Chochlowa (1897–1985), sowjetische Schauspielerin
 Elwira Chochlowa (* ?), russische Opernsängerin
 Jana Wadimowna Chochlowa (* 1985), russische Eistänzerin
 Marina Wiktorowna Chochlowa (* 1967), sowjetische Naturbahnrodlerin
 Olga Stepanowna Chochlowa (1891–1955), russische Balletttänzerin

Siehe auch:
 Chochlow